Igor Sergueïevitch Shitov (en ) ou Ihar Siarheïevitch Shytaw (en ) est un joueur de football international biélorusse né le  à Polotsk (Biélorussie). Il évolue comme défenseur.

Biographie

Équipe nationale 
Igor Shitov commença sa carrière internationale le , lors d'un match face à l'Islande et le , il inscrit son premier but face à la Finlande.

32 sélections et 1 but avec la Biélorussie depuis 2008.

Palmarès 
 BATE Borisov
 Champion de Biélorussie en 2009, 2010 et 2011.
 Vainqueur de la Coupe de Biélorussie en 2010.
 Vainqueur de la Supercoupe de Biélorussie en 2010 et 2011.

Statistiques

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international biélorusse
Joueur du FK Dinamo Minsk
Joueur du FK BATE Borisov
Joueur du FK Dynamo Moscou
Joueur du FK Mordovia Saransk
Joueur du FK Astana
Naissance en octobre 1986
Naissance en RSS de Biélorussie
Joueur du Torpedo Jodzina
Naissance à Polotsk